Агура — болгарская фамилия. Известные носители:

  (1868—1904) — болгарский военачальник, генерал-майор.
 Агура, Димитр (1849—1911) — болгарский историк, ректор Софийского университета.

Примечания